Abdullah Jaroudi (ur. 1909) – libański strzelec, uczestnik IO 1952
 Abdullah Jaroudi (ur. 1938) – libański strzelec, uczestnik IO 1960